Sarkad beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Sarkad
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Sarkad
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Sarkad